«Блэксэд» () — популярный графический роман, созданный испанскими авторами Хуаном Диасом Каналесом (сценарий) и Хуанхо Гуарнидо (рисунки) и опубликованным французским издательством . Несмотря на то, что оба автора испанцы, роман предназначался для французской аудитории и был впервые опубликован во Франции. Первый том под названием «Где-то в тени» (, в США называется просто «Blacksad») был опубликован в ноябре 2000 года. Второй том, «Полярная нация», () была опубликована в марте 2003; третий, «Красная душа» (), — в ноябре 2005; четвертый, «Ад безмолвия» (), — в сентябре 2010; наконец, в ноябре 2013 года вышел пятый том «Амарилло». В июньском интервью 2019 года Хуан Гуарнидо подтвердил что 6 том находится в высокой степени готовности и идёт работа над 7 томом.

Успех пришёл к серии уже с выходом первого тома, выпущенного авторами, не имевшими опыта создания комиксов и графических романов. Только во Франции было продано более двухсот тысяч копий первого тома. Впоследствии книги были переведены на более двадцати языков, среди которых английский, русский, немецкий, японский и другие.

За эти серии Гуарнидо и Диас Каналес были удостоены нескольких премий, включая премию Айснера и приз в номинации «произведение искусства» международного фестиваля комиксов в Ангулеме.

Главными персонажами комикса являются 
 Джон Блэксэд — главный герой, чёрный кот с белым пятном на морде. Частный детектив. Проницательный, хладнокровный, великолепный боец.

 Смирнов — комиссар полиции. Немецкая овчарка. Смирнов дружит с Джоном и ценит его за честность и прямоту. В третьем томе мы узнаем, что у него есть жена и двое детей.

 Уикли — ласка (самец), журналист, который появляется во втором томе. Он работает на издание «Что новенького?» (англ. «What’s news»), жёлтую прессу. Уикли отличается любопытством. Прозвище Уикли (Weekly, еженедельно) герой получил из-за скверного запаха: коллеги по работе утверждали, что он меняет белье всего раз в неделю.

Сюжет 
Сюжеты основаны на политическом и социальном контексте США в 50-х годах XX века. Идейными вдохновителями комикса являются детективы нуар.

Игра 

В 2019 году компания Microids выпустила видеоигру в жанре квеста Blacksad: Under the Skin, разработанную компанией Pendulo Studios. Хронологически действие игры происходит между главами «Полярная нация» и «Красная душа».

См. также 
 Lackadaisy
 Список вымышленных кошек

Примечания

Ссылки 
 «Blacksad»: детектив в стиле нуар | Хроники Чедрика
 Потрясающий комикс BlackSad | Comixbook
 

Комиксы Франции
Фурри-комиксы
Вымышленные кошки
Вымышленные частные детективы
Комиксы 2000 года
Детективные комиксы